HTU steht als Abkürzung für:

 Hapag Touristik Union, die frühere Touristik-Holdinggesellschaft der Hapag-Lloyd AG, siehe TUI #Geschichte
 Hessische Taekwondo Union, ein Sportverband mit Sitz in Hammersbach, siehe Deutsche Taekwondo Union #Landesverbände
 Huston-Tillotson University in Austin, Texas

Abkürzung